Села:
 Житники — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Житники — Черкаська область, Жашківський район